Diferenciál může být:
 Diferenciál (mechanika) — zařízení, které umožňuje otáčení poháněných hřídelí různou rychlostí.
 Diferenciál (matematika) je pojem z infinitesimálního počtu.
 Totální diferenciál je pojem z infinitesimálního počtu funkcí více proměnných.
 Diferenciál (hematologie) je relativní zastoupení jednotlivých bílých krvinek v krvi